Менделе́ево — название населённых пунктов:

Абхазия 
 Согласно административному делению Грузии входит в ее состав, де-факто частично признанное государство Республика Абхазия
 Менделеево — село в Гагрском районе Абхазии.

Россия 
 Менделеево — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Менделеево — посёлок городского типа в Солнечногорском районе Московской области.
 Менделеево — посёлок в Карагайском районе Пермского края.
 Менделеево — село в Южно-Курильском городском округе Сахалинской области
 Менделеево — бывший посёлок городского типа в Тобольском районе Тюменской области, ныне — микрорайон Тобольска.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Менделеево — село в Красногвардейском районе.

См. также 
 Менделеево — аэропорт на острове Кунашир.

Примечания